Doppelmayr, Doppelmair, Doppelmayer, Doppelmaier oder Doppelmeier ist:

Familienname von:

 Artur Doppelmayr (1922–2017), österreichischer Unternehmer und Seilbahnpionier 
 Friedrich Wilhelm Doppelmayr (1776–1845), deutscher Lithograph und Zeichner
 Georg von Doppelmair (1753–1826), deutscher Arzt, Rosenkreuzer und Sammler russischer Volkslieder 
 Johann Gabriel Doppelmayr (1677–1750), deutscher Astronom
 Michael Doppelmayr (* 1958), österreichischer Unternehmer

Nach Johann Gabriel Doppelmayr benannte astronomische Objekte:
 Doppelmayer (Mondkrater)
 Rimae Doppelmayer, ein Mondrillensystem in der Nähe des gleichnamigen Kraters
 (12622) Doppelmayr, ein Asteroid

Unternehmen:
 Doppelmayr/Garaventa-Gruppe, österreichisches Seilbahn-Unternehmen